

Cinéma
 Sueurs froides (Vertigo), film américain d’Alfred Hitchcock sorti en 1958 ;
 Sueur froide dans la nuit (Fear in the Night), film britannique de Jimmy Sangster sorti en 1972.

Littérature
 Sueurs froides, roman des auteurs Boileau-Narcejac précédemment édité sous le titre D'entre les morts en 1954 ;
 Sueurs froides, collection de littérature policière publiée aux éditions Denoël depuis 1972 ;
 Sueurs froides, premier tome de la série de bande dessinée Cryozone sortie en 1996.

Télévision
 Sueurs froides, émission passant des films d'horreur ou des thrillers sur France 3 ;
 Sueurs froides, série télévisée policière réalisée en 1988 ;
 Sueurs froides (Health Scare), sixième épisode de la saison 3 de Malcolm diffusé en 2001 ;
 Sueurs froides (Façade), quinzième épisode de la saison 3 d’Alias diffusé en 2004 ;
 Sueurs froides, vingt-septième épisode de la saison 4 de Code Lyoko diffusé en 2007 ;
 Sueurs froides (The Leak...), douzième épisode de la saison 2 de Don't Trust the B---- in Apartment 23 diffusé en 2014 ;
 Sueurs froides (The Necessary Art), vingtième épisode de la saison 1 de Madam Secretary diffusé en 2015 ;
 Sueurs froides (Mr. Freeze), douzième épisode de la saison 2 de Gotham diffusé en 2016.

Voir aussi 
 Transpiration liée au stress
 Cold Sweat

Homonymie de titre